Charles McDonald évoque

 Charles James McDonald (1793–1860), personnalité politique et juriste des États-Unis (Géorgie)
 Charles McDonald (1860–1925), personnalité politique australienne
 Charles McDonald (1867–1936), personnalité politique canadienne
 Charles McDonald (1901–1978), est un footballeur australien
 Charles McDonald (né en 1935), personnalité politique irlandaise
 Charles McDonald (né en 1938), personnalité politique de Louisiane
 Charles C. McDonald (1933–2017), général de l'United States Air Force